El Asia Rugby Championship Top 3 de 2020  iba a ser la 33.ª edición del principal torneo asiático y la 6ª del formato instituido en 2015.

El inicio del torneo estaba planificado para el 16 de mayo, finalmente en junio de 2020, la competencia fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19.

Equipos participantes 

 Selección de rugby de Corea del Sur
 Selección de rugby de Hong Kong (Dragones)
 Selección de rugby de Malasia

Posiciones 

Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 0 al que pierdaPuntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia

Resultados

Véase también 

 Asia Rugby U19 2020
 Asia Rugby Women's Championship 2020

Referencias 

A2020
Rugby en 2020
Competiciones deportivas de Asia en 2020
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19